Dimitrios Vergos – atleta greco specializzato in wrestling, sollevamento pesi e lancio del peso
 Joseph Vergos – militare francese
 Nikos Vergos – calciatore greco, attaccante
 Pablo Vergós – pittore spagnolo